Алюминат стронция (SrAl2O4) — неорганическое соединение (твердый раствор оксидов стронция и алюминия).

Широко используется в качестве основы (матрицы) для люминофоров. Наиболее распространенный представитель - соединение SrO•Al2O3 (SrAl2O4). Будучи активированным редкоземельными ионами двухвалентного европия (Eu2+) и трехвалентного диспрозия (Dy3+), представляет собой известный люминофор с длительным зеленым послесвечением.

Молярная масса = 205,58 г/моль

Конструкционный материал.

Стронциевый глиноземистый цемент (SrAl2O4 или SrO•Al2O3) может быть использован в качестве огнеупорного строительного материала. Он может быть получен путем спекания смеси оксида стронция или карбоната стронция с глиноземом, при температуре около 1500°С. Может быть использован в качестве цемента для огнеупорного бетона, выдерживающего температуры до 2000°С. Барийный глиноземистый цемент имеет такие же характеристики, и может быть использован в качестве радиационной защиты. Использование цементов из алюмината бария и стронция ограничивается дефицитом сырья.

Алюминат стронция рассматривается в качестве материала для иммобилизации продуктов деления радиоактивных отходов (стронций-90).

Примечания 

Алюминаты
Сцинтилляторы
Соединения стронция